Może dotyczyć następujących kompilacji zespołu The Doors:
 The Very Best of The Doors (album 2001) – album z roku 2001 
 The Very Best of The Doors (album 2007) – album z roku 2007

Zobacz też:
 The Best of The Doors (album 1973) – album z roku 1973
 The Best of The Doors (album 1985) – album z roku 1985
 The Best of The Doors (album 2000) – album z roku 2000